

Patronyme
 Damon Stoudamire, (1973- ) est un ancien joueur américain de basket-ball.
 Salim Stoudamire, (1982- ), est un joueur américain de basket-ball. 

Homonymie
Homonymie de patronyme